Az 1959-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a kilencedik kézilabda-bajnokság volt, melyet kispályán rendeztek. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A szövetség ebben az évben írta ki utoljára a nagypályás bajnokságot, ezután a bajnokságokat mindig kispályán rendezték. A kis- és nagypályás bajnokság csapatai az idény után osztályozót játszottak a következő évi bajnokságban való indulásért.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1960
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1959
Magyarferfikezilabdabajnoksag